Imperium – państwo z fikcyjnego świata Warhammer 40,000, zrzeszające wszystkie planety rządzone przez Imperatora, jego armie Kosmicznych Marines oraz oddziały Gwardii Imperialnej. Religią obowiązującą jest Kult Imperialny.

Historia Imperium 
Imperium zostało założone przez Imperatora Ludzkości (mistrza ludzkości, władcę ludzkości i boga rodzaju ludzkiego) na końcu "Wieku Konfliktu", okresu anarchii, bezprawia i bezsensownego zniszczenia, które trwało już od wielu wieków. Bardzo zaawansowana galaktyczna cywilizacja, zbudowana przez człowieka w poprzednich erach przepadła.

Jednakże, kiedy sztormy spaczni Wieku Konfliktu opadły, Imperator zdecydował, by połączyć ludzkość pod jego rządami, zmieniając jego hordy techno-barbarzyńskich wojowników w pierwsze oddziały nadludzi zwanych Space Marines.

Po zabezpieczeniu naukowych placówek i kosmicznych doków Luny, bazował na Marsie, Imperator zbudował wojenną flotę, z którą rozpoczął Wielką Krucjatę, która trwała przez dwa wieki i skończyła się formalnym ustanowieniem Imperialnych Rządów ponad wszystko.

Podczas tego okresu, Imperator zatrudnił swoich najpotężniejszych żołnierzy, Space Marines i ich urodzonych liderów, Prymarchów. Ci, elitarni żołnierze połączeni z siłą Imperialnej Armii/Floty (później Gwardia Imperialna i Imperialna Flota jako oddzielne organizacje), uczyniły Ludzkość wybitną siłą do walk w galaktyce, ponieważ siła militarna połączonych armii była zdumiewająca, wielu utwierdziło się w przekonaniu, że przeznaczeniem Człowieka, jest rządzenie galaktyką.

Początkowo Imperium było świecką absolutną monarchią kierowaną przez Imperatora. Po Herezji Horusa, ale przed założycielskim Ecclesiarchy, Imperium było w stanie przetrwać i odpowiednio zadziałać przeciwko wszystkim groźbom jako feudalne królestwo rządzone przez Wysokich lordów Terry i ochraniane przez Inkwizycję. Codex: Witch Hunters daje szczegółową historię Imperium, rozpoczynając od królestwa, które sam Imperator utworzył, do założycielskiego Ecclesiarchy 3000 lat po jego integracji ze złotym tronem, i wynikającej zmiany Imperium od stosunkowo świeckiej instytucji do teokracji, w której prawa obywateli, wolności i nawet osobiste szczęście stało się postrzegane jako grzechy i tylko cierpienie i śmierć dla Imperatora teraz zostały uznane jako cnoty.

Adeptus Terra 
Imperium zajmuje swoją powierzchnią gigantyczne przestrzenie w galaktyce, obejmujące niezliczone miliony światów i biliony istnień ludzkich, żyjących na ich powierzchni. Jest tylko kilka uniwersalnych cech, łączących ludzi z tak szalenie różnorodnej ilości światów. Jedną z tych uniwersalnych cech jest cała sieć feudalnych odpowiedzialności i zależności. Każdą planeta zarządzana jest przez Planetarnego Gubernatora. Ta potężna osobistość w zamian za opiekę Imperium przekazuje trybut w postaci ludzi, dóbr materialnych oraz lojalności na rzecz Imperialnego kościoła. Pozycja Gubernatora wymaga także wiecznej walki z wrogami Imperium, obrony planety przed herezją oraz mutantami, a także zapewnienie iż psionicy na danej planecie nie staną się wyznawcami chaosu albo co gorsza bramami dla istot spoza Osnowy. W czasach wielkiej potrzeby gubernator planetarny ma prawo wezwać na pomoc Adeptus Terra i przedstawić swoją sprawę, przed wielkimi lordami Terry. Adeptus Terra zaś składa się z wielu departamentów, biur oraz pod-dywizji, z których każda część zajmuje się utrzymaniem i kontynuowaniem istnienia Imperium Ludzkiego.

Wszelkie odpowiedzialności oraz feudalne zależności przechodzą przez ręce milionom urzędników Adeptus Terra, od najniższych skrybów opiekujących się jednym z dokumentów w wielkich miastach ulach aż po potężnych Dowódców Sektorów nadzorujących ruchy imperialnej marynarki w swoim sektorze. Zależności feudalne oraz władza przekazywane są stopniowo ku górze, aż po samych wielkich lordów Terry. Te potężne osobistości od lat przekazują tytuły innym godnym, z pokolenia na pokolenie rządząc i prowadząc Imperium w imię władcy ludzkości. Sam Imperator jest najwyższa potęgą w całej galaktyce, i mimo ciszy nadal komunikuje się ze swoimi poddanymi poprzez imperialny tarot.

W ostateczności jednak to wielcy lordowie Terry są władcami całego imperium, kontrolując praktycznie wszystko poprzez swoje departamenty oraz całe sieci koneksji. Drugą co do władzy instytucją jest – Senatorum Imperialis – imperialny senat utworzony przez 12 lordów wielkiej Terry jako organ doradczy. Odpowiedzialności wszystkich lordów mogą różnić się nie mniej jednak, są oni najczęściej reprezentantami najważniejszych ludzkich organizacji.

Przepływ informacji kontrolowany jest ściśle przez kilka organizacji, spomiędzy których główną rolę cenzorów spada na wiecznie czujną Inkwizycję, zaś Ecclesiarchia kościelna organizacja imperium ma za zadanie prowadzić propagandę oraz dezinformować wrogów Imperatora. Niektóre organizacje z wręcz fanatyczną zaciekłością bronią informacji które posiadają, tak jak daleko posunięte gromadzenie informacji, przez Adeptus Mechanicus. Zwykle cenzura jest określana jako zło konieczne chroniące, nic nieświadome masy przed straszliwą prawdą o wszechświecie.

Poniższe instytucje stanowią najbardziej znane oraz najważniejsze Imperialne organizacje administracyjne:
 Adeptus Administratum na którym spoczywa odpowiedzialność za codzienne zarządzanie administracją, oraz funkcjonalność biurokracji w całym imperium. Administratum jest największą gałęzią Adeptus Terra, i składa się z nieokreślonych mas adeptów, skrybów oraz dygnitarzy. Zarządza całym Imperium na każdym poziomie, zbierając trybut i podatki, sporządzając cenzus populacji, zapisując, planując a nawet wybierając którymi zagorzeniami Imperium powinno zająć się w pierwszej kolejności z pomocą swych potężnych sił militarnych. Prawdziwie niesamowite ilości biurokracji istnieją wewnątrz Administratum a niektórzy nawet uważają, iż imperium istnieje pomimo starań Administratum a nie dzięki nim. Administratum dla wielu jest synonimem Adeptus Terra w wielu miejscach, i bardzo często niepoprawnie te nazwy są używane zamiennie.
 Departmento Munitorum jest to oddział Adeptus Administratum, odpowiedzialny za zaopatrzenie w uzbrojenie, materiały oraz spełnienie każdej innej logistycznej potrzeby, pozwalające Imperialnej Gwardii funkcjonowanie na wielu frontach w galaktyce.
 Adeptus Astra Telepathica jest organizacją zrzeszającą Imperialnych Astropatów, ci sankcjonowani psionicy odpowiedzialni są za transmitowanie i odbieranie wiadomości telepatycznych wysyłanych niezwykle szybko na wielkie odległości poprzez Immaterium oraz za utrzymywanie delikatnej sieci połączeń międzygwiezdnych. Błogosławieni mocą Imperatora spojrzeli oni bezpośrednio w światło złotego tronu tracąc jednocześnie wzrok, a zyskując swe niebywałe umiejętności. Żaden prawdziwy sługa Imperatora nie mógłby prosić o większy zaszczyt. Poprzez mistyczne rytuały scalania-duszy, ci psionicy obdarzeni niewielką częścią mocy Imperatora, która chroni ich przed złem czającym się wprost za osnową, mogą wysyłać swe myśli na niezwykłe odległości. Czyni ich to praktycznie obowiązkowymi członkami każdej załogi okrętu.
 Adeptus Astronomica jest to organizacja odpowiedzialna za utrzymanie Astronomicanu, który wykorzystywany jest przez mutantów psioników znanych jako nawigatorzy do przeprowadzania statków Imperialnych przez wrogie czeluście Osnowy. Czarne Statki Adeptus Astra Telepathica przywożą tysiące psioników na świętą Terrę każdego dnia a, wielu z nich oddawane jest jako trybut, aby zasilić potrzebujący wielkich ilości energii psionicznej Astronomican. Astronomican jest jedynym drogowskazem dla nawigatorów podróżujących poprzez osnowę, gdzie najmniejszy błąd psionika może spowodować śmierć załogi całego statku i co gorsza zagubienie okrętu. Proces utrzymania Astronomicanu bardzo szybko wypala psionika pozostawiając po sobie tylko bezmyślne, bezduszne naczynie. Każdy psionik poświęca się jednak świadomie, wiedząc, iż bez Astronomicanu nie istniałoby imperium.
 Navis Nobilite to imperialna organizacja złożona z rodzin Nawigatorów służących na każdym Imperialnym statku jako przewodnik przez zmienne wiry, wrogich galaktyk oraz nieprzebranego tajemniczego Immaterium, bez którego dalekie podróże zajmowałyby lata świetlne. Organizacja pilnuje także praw swych członków, i zawiązuje traktaty wynajmujące Nawigatorów na poszczególne statki.
 Adeptus Mechanicus jest to zakon techników i naukowców oddany religii Kultu Maszyn, budujący i zarządzający całą Imperialną technologią, pojazdami, statkami kosmicznymi ,oraz broni na wieczne wojny prowadzone przez ludzkie Imperium. Adeptus Mechanicus wierzy, że cała wiedza we wszechświecie pochodzi od Boga Maszyn. W tym wierzeniu istnieje rozłam na dwa główne nurty. Jeden wierzy iż Imperator jest Omnissiahem czyli awatarem Boga Maszyn, inni kapłani wierzą zaś, iż Omnissiah jeszcze nie przybył. Wspomnieć trzeba, iż Tech-kapłani oraz Adepci Mechanicus są postrzegani jako niewiele lepsi niż przeciętny heretyk przez kapłanów Ecclesiarchy. Poza kuźniami Marsa, Adeptus Mechanicus kontrolują wszystkie światy kuźnie w całym Imperium, na tych planetach powstają najbardziej zaawansowane technologie i produkty. Ludzkość upadła jednak niezwykle daleko od poziomu technologicznego znanego z mrocznych wieków technologii. Kiedy to sekrety galaktyki znane były praktycznie wszystkim. Zapomniana wiedza, jest w aktualnym momencie odkrywana praktycznie tylko i wyłącznie przez kapłanów maszyn lub techników Imperialnych. Kapłani maszyn święcie wierzą iż, kiedy wszystkie sekrety SPC(standardowego planu konstrukcji) zostaną odkryte, przybędzie zbawca i przekaże wiedzę na temat wszechświata. Wszelkie dodatki i implanty zmieniają kapłanów jeszcze bardziej kompletnie izolując ich od przeciętnego społeczeństwa. Kapłani Maszyn czują się zwykle lepsi niż zwykli ludzie, nie posiadający implantów. Nikt, nawet kapłani maszyn nie są jednak poza zasięgiem czujnego oka inkwizycji.
 Adeptus Custodes to genetycznie zmodyfikowani super-ludzie którzy służą jako ochrona dla fizycznej formy Imperatora siedzącej na złotym tronie w pałacu na świętej Terze. W esencji są oni ochroniarzami Imperatora, jego osobista strażą oraz najwspanialszymi wojownikami imperium, potężniejszymi nawet niż Kosmiczni Marines z legionów Astartes. Jednak pomimo swoich nadludzkich umiejętności bitewnych, niezwykle rzadko udają się gdzieś poza pałac Imperatora. Są jednymi z niewielu w całym imperium nad którymi inkwizycja nie ma absolutnie żadnej władzy. Niewielu z nich dostąpiło zaszczytu spojrzenia na Imperatora w jego fizycznej postaci każdy, który dostąpił tego zaszczytu jednak, na zawsze zmieniony jest w najbardziej lojalnego sługę.
 Adeptus Arbites jest to organizacja pilnująca porządku oraz prawa Imperialnego (Lex Imperia). Możliwość egzekwowania prawa jest im wydana po to aby mogli wspomagać planetarnego gubernatora w jego zmaganiach o utrzymanie porządku na planecie. Adeptus Arbites działają jednak ze znaczną wolnością od woli gubernatora, i bardzo często się zdarza, że sam gubernator planetarny padł ich ofiarą, kiedy nie pełnił swego urzędu właściwie. W organizacji istnieją dwie funkcje Arbites oraz Arbitrators. Arbites sprowadzają winnych, egzekwują sprawo bezpośrednio i wykonują wyroki. Arbitrator jest znacznie ważniejszą funkcją, gdyż musi zając się sprawa sprowadzonego, a następnie przedstawić wyrok.
 Officio Assasinorum to organizacja zrzeszająca Imperianych agentów, zabójców oraz szpiegów, zwykle wykorzystywanych do usuwania kluczowych przywódców ugrupowań będących wrogami imperium. Cele określanie są przez Wysokich Lordów Terry – czy to na wrogów zewnętrznych czy tych spiskujących w granicach imperium.
 Imperialna Inkwizycja – niewiele ugrupowań ma taką władze jak Inkwizycja Imperialna. Zajmuje się ona wieloma przejawami wrogów imperium, czy to na zewnątrz czy wewnątrz państwa. Inkwizycja zwana jest *lewą ręką Imperatora*, gdyż pomimo wszelkich problemów dalej istnieje, i przynosi niebagatelne rezultaty. Inkwizytorzy należą do grupy najpotężniejszych ludzi we wszechświecie. Mogą zażądać wsparcia imperialnej gwardii, marynarki, zwykłego obywatela a nawet potężnych Adeptus Astartes. Ich akcje nie są kontrolowane przez żadna organizację, a każdy inkwizytor ma prawie nielimitowana swobodę w wykonywaniu swoich działań. Nawet najtwardsi ludzie, niemający nic na sumieniu zwykle martwią się wizytą inkwizytora – co pasuje agentom inkwizycji aż za bardzo. Inkwizycja podzielona jest na trzy główne wydziały
 Ordo Malleus – zajmujące się polowaniem na psioników, demony oraz tępiąca wyznawców mrocznych bóstw chaosu
 Ordo Xenos – eliminująca niebezpieczeństwo ze strony wielu inteligentnych obcych cywilizacji istniejących we wszechświecie
 Ordo Hereticus – polująca na mutantów, heretyków imperialnego kultu, renegatów oraz wszystkich którzy mogliby zagrozić imperium. Nawet kapłani Ecclesiarchy nie są przed nimi bezpieczni.

Inkwizycja jest najprawdopodobniej najpotężniejszą organizacją w Imperium będąca wprost za zakonami Adeptus Astartes
 Adeptus Ministorum – jest często nazywana ecclesiastic'ą i w hierarchii stoi na straży imperialnego kultu, pilnującego i kontrolującego zmiany w Imperialnym Kredo. Adeptus Ministorum nie jest formalnie częścią Adeptus Terra, a raczej siostrzaną organizacją pracującą ramie w ramie z kapłanami ziemi. Adeptus Ministorum bierze swą potęgę oraz autorytet z powszechnego wierzenia iż Imperator rasy ludzkiej jest bogiem. Prowadzone przez najwyższego kapłana zwanego Ecclesiarch, Adeptus Ministorum jest potężną i rozległa organizacją, z zadaniem prowadzenie i interpretowania licznych sposobów, które ludzkość znalazła na wyznawanie Imperatora. Chroniąc liczne światy przed zejściem na drogę herezji oraz korupcji. Jak Administratum, Ecclesiarch'ia jest niezwykle skomplikowaną i wielopoziomową organizacją, przypominającą bizantyjski kościół. Niezliczone rzesze kapłanów, spowiedników, kardynałów, nowicjuszy, kleryków, biskupów oraz misjonarzy przysięga swoją lojalność najwyższemu kapłanowi. Dwie najważniejsze instytucje w Adeptus Ministorum to Schola Proganium trenująca sieroty z różnych światów do służby kościelnej oraz siostry bitwy będące zbrojnym ranieniem organizacji a zwane także Adepta Sororitas.

Siły Militarne Imperium 
Imperialna Gwardia – Na straży imperium stoi jedna, niesamowita siła, walcząca na wszystkich frontach Imperialnych galaktyk, od zapomnianych powierzchni planet śmierci aż po bitwy toczone praktycznie na przedpolu Terry. Imperialna gwardia nie boi się żadnego zadania, żadne poświęcenie nie jest zbyt wielkie dla tych niesamowitych żołnierzy. Dzielni mężczyźni i kobiety codziennie narażają się dla bezpieczeństwa swych światów. Uzbrojeni w karabiny laserowe, bagnety oraz granaty. Odziani w pancerze wykonane z najlepszych dostępnych materiałów oraz wyszkoleni przez dowództwo są niezwykle często pierwszą i ostatnią linią obrony. Od preferujących wojnę pozycyjną ludzi Stalowego Legionu Armageddonu, przez bladych preferujących zasadzki Stygian i bojowych Kasshenów, aż po Niebywale odważnych Vostroyan, wielkie armie imperium złożone z nieskończonych regimentów ścierają się na milionach światów. Często walcząc o światy, o których nigdy nie słyszeli. Jeśli Imperator naprawdę pamięta imię każdego żołnierza, który umarł jest znacznie sprawniejszy w katalogowaniu tego niż dowództwo.

Adeptus Astartes – Adeptus Astartes, lepiej znani jako Kosmiczni Marines, są elitarnymi wojownikami Imperatora. Chociaż, jest ich niewielu, ich niezwykłe wyszkolenie, nadludzkie umiejętności, wyposażenie godne planetarnych imperatorów oraz pancerze wspomagane, będące symbolem każdego zakonu dają im przewagę niemal nad każdym wrogiem. Kosmiczni Marines podzieleni są na zakony po 1000 braci zakonnych, chociaż czasami zdarza się, iż zakon jest bardziej lub mniej wierny ustaleniom, które przyjął Primarch Ultramarines. Zawarte w Codex Astartes ustalonym po Herezji Horusa zbiorze zasad zakony Kosmicznych Marines zostały podzielone na 1000 braci zakonnych każdy. 1000 braci zakonnych umieszczonych jest w 10 kompaniach po 100 braci, z którego każda ma swoje zadanie. Kilka z zakonów ma więcej niż 10 wielkich kompanii. Jakby chociaż Space Wolves posiadające 12 wielkich kompanii. Wiele zakonów jest znanych przeciętnej ludności, a czyny ich członków są przedstawiane w legendach. Nazwy takie jak Krwawe Anioły, Ultramarines, Mroczne Anioły, Imperialne Pięści czy Kosmiczne Wilki rozbrzmiewają w wielu opowieściach. Jeśli pojawia się zadanie, z którym nie radzi sobie Armia Imperialna, wkraczają Kosmiczni Marines.

Szarzy Rycerze – Kosmiczni Marines z zakonu Szarych są wybierani spomiędzy najbardziej obiecujących rekrutów. Szarzy rycerze to wyspecjalizowany zakon zajmujący się zabijaniem demonów oraz chaotycznych wrogów Imperatora, którzy są bezpośrednio połączeni z Ordo Malleus. Połączenie jest do tego stopnia głębokie, iż przewodniczący Szarych Rycerzy oraz część przywódców podobno znajduje się w Wewnętrznych Konklawach Inkwizycji. Szarzy Rycerze nie są zwykłymi wojownikami nawet na standardy Kosmicznych Marines, każdy z nich jest psionikiem o niezwykłej potędze. Psionikiem, który musiał przejść rygorystyczne treningi wiedzy, wiary oraz siły. Treningi zdolne złamać najsilniejszych ludzi, i pod sam koniec zostają tylko ci najbardziej zdeterminowani. Szarzy rycerze walczą w ciężkich odmianach pancerzy wspomaganych, ozdobionych bardzo często barokowymi ornamentami. Uzbrojeni w energetyczne ostrze i halabardy z hymnem na ustach ruszahą walczyć z każdym chaotycznym wrogiem Imperatora. Poczynając od szalejących psioników kończąc na książętach demonów czy nawet wielkich demonach awatarach poszczególnych bóstw. Przez milenia Szarzy Rycerze stali na straży Imperium walcząc z heretycką tłuszczą kosmosu.

Deathwatch – Kosmiczni Marines z Deathwatch są tajemniczymi figurami które, do walki idą odziane w czarne pancerze wspomagane. Ich umiejętności w zabijanie i odnajdywaniu obcych istot czy Xenos, są niezwykłe. Do tego stopnia, iż jeśli znajdzie się istota obcego pochodzenia z którą nie daje sobie rady Imperialna Gwardia, Deathwatch wzywani są, aby rozwiązać problem. Najlepiej wyszkoleni wojownicy z różnych zakonów wysyłani są tutaj, aby doskonalić swoje umiejętności i przekazywać wiedzę wyniesioną z własnego zakonu. Każdy brat zakonny przeniesiony do Deathwatch składa przysięgę, według której nigdy nie może opowiedzieć o swych czynach, z czasu kiedy był w organizacji. Często nazywani *Bohaterami* możliwe, że najsmutniejszą częścią służby jest to, iż nikt poza odzianymi w czarne pancerze braćmi, nie dowie się o ich poświęceniu. Chodzą także pogłoski o tym iż Orco Xenos utrzymuje kilka bardzo tajnych fortecy na samych granicach imperium, gdzie Deathwatch oczekuje wiecznie czujne, na wszelkie znaki obcych najazdów.

Collegia Titanica – Collegia Titanica jest dywizją Adeptus Mechanicus, w który wchodzą legiony tytanów. Te kolosalne imperialne maszyny bojowe, są zdolne jednym strzałem niszczyć całe regimenty, a ich pancerz zdolny powstrzymać nawet najsilniejsze uderzenia. Nie ma straszniejszych maszyn, bojowych niżeli tytany. Pomimo niewielkiej liczby, z tych maszyn nie raz formowane są regimenty w zależności od ich klasy.

Siostry Bitwy (Zakon Militant Adeptus Sororitas) – Adeptus Sororitas, znane także jako Siostry Bitwy, są w całości złożonym z kobiet fragmentem Imperialnego Kultu klerykalnej organizacji zwanej Ecclesiarchy lub Adeptus Ministorum. Te żeńskie zakony służą jako zbrojne ramie Ecclesiarchy, bez żadnego wytchnienia i litości wykorzeniając korupcję, herezję i chaos z ludzkich organizacji Adeptus Terra. Zadania zakonów nie raz zazębiają się z zadaniami Inkwizycji, i z tego powodu pomimo iż Inkwizycja i Adeptus Sororitas pozostają oddzielnymi organizacjami Przewodnicząca Zakonów może działać jako przewodniczący oddziałów Ordo Hereticus. Siostry bitwy są bardzo często postrzegane jako kolejna gałąź inkwizycji. Siostry bitwy służą jako zbrojne ramię kościoła dopiero od 36 milenium. Wcześniej ta funkcja należała do Zakonów Rycerskich, rozwiązanych lub rozbrojonych po Dekrecie Passywności utworzonym przez reformatora Eccliarchi Sebastiana Thora. Od 36 milenium Eccliarchy nie może mieć mężczyzn pod bronią. To miało w teorii zmniejszyć potęgę kościoła w Imperium. Jednak Ministiorum potrafiło zrobić dobry użytek z połączonych sił w pełni kobiecych zakonów. I wyposażając je w najlepsze uzbrojenie dostępne w Imperium, siostry zakonne nie raz udowodniły, iż są siłą, z którą trzeba się liczyć.

Imperialna Marynarka – Imperialna Marynarka posiada prawie wszystkie Imperialne okręty bojowe przeznaczone do prowadzenia wojny. Lokalni gubernatorowie, mistrzowie wojny i inni mają zwykle zakaz utrzymywania własnej floty statków wojennych. Niektóre statki służące w Marynarce to prawdziwe dzieła sztuki, z najwspanialszymi silnikami oraz działami o mocy niszczącej porównywalnej do uderzenia meteorytu. Marynarka Imperialna składa się z praktycznie wszystkich rodzajów okrętów międzygwiezdnych. Od małych ścigających i eskortujących Korsarzy klasy Cobra aż po Gigantyczne Międzygwiezdne Niszczyciele klasy Imperator których załoga może dojść nawet do 200.000 ludzi. Flota Imperialna ma także do dyspozycji myśliwce, bombowce oraz mniejsze statki zwiadowcze na pokładach wielu ze swych okrętów. Służba w Imperialnej Marynarce jest niezwykle osobista sprawa dla wielu szlachetnych rodzin, przez to zdarza się iż, niektóre okręty mają za sobą długą chwalebną służbę będąc obsługiwanym przez kadrę oficerską tylko z jednej rodziny. Pomimo całej dyscypliny i pracy, włożonej w utrzymanie porządku na okrętach, bunty nie są niczym nowym dla oficerów Imperialnej Floty, dlatego całe bataliony uzbrojonych żołnierzy patrolują statek. Nowym widokiem nie są także specjalnie do tego zatrudnieni dobrze wyposażeni i opłacani najemnicy. Możliwe, że jedną z najważniejszych postaci na statku jest Kapłan Maszyn odprawiający właściwe rytuały i zajmujący się Duchem Maszyn statku na którym podróżuje. Bardzo często Kapłan zajmuje się także reperowaniem antycznych technologii znajdujących się na najstarszych statkach. Poza Kapłanami maszyn do najważniejszych osób na statku należą także Nawigatorzy oraz Astropaci bez których podróżowanie na wielkie odległości, byłoby niemożliwe. Na większych statkach pracują także całe zastępy Komisarzy wyszukując buntowników i tępiąc wszelkie przejawy niesubordynacji precyzyjnym strzałem w głowę.

Skitarii, Legion Cybernetica lub zespoły Bojowych Serwitorów – trzy niezależne siły wyznaczane przez Adeptus Mechaniców podczas inwazji na Światy Kuźnie. Skitarri są genetycznie hodowanymi wojownikami, usprawnionymi za pomocą implantów tak, aby służyć swym twórcom jako główna siła uderzeniowa podczas walk na planecie. Legion Cybernatica jest stworzony z pilotów przeróżnych maszyn, którzy dostają implanty wspomagające używanie sprzętu który wykorzystują w walce. Bojowe Serwitory to zwykli serwitorzy odpowiednio opancerzeni i bardzo często uzbrojeni w broń ciężką typu sprzężone karabiny Boltowe czy rakietnice.

Wojska inkwizycyjne oraz Inkwizycyjni Szturmowcy – obydwie organizacje przypominają ich odpowiedniki z Imperialnej Gwardii, jedyną różnica jest to, iż bardzo często są lepiej wyposażenia i wybierani spośród najlepszych walczących w Gwardii. Szczególnie Szturmówcy Inkwizycji są niezwykle precyzyjnie dobierani, ponieważ bardzo często pełnią tak odpowiedzialne funkcje jak pilnowanie więźniów na Czarnych Okrętach, zapewnieniu bezpieczeństwa dla podróżujących inkwizytorów, lub pilnowanie baz Inkwizycji w dalekich częściach wszechświata. Do tych zadań Inkwizycja wybiera tylko najlepszych, a Szturmowcy poza dodatkowym szkoleniem przechodzą jeszcze indoktrynację w Schola Progenium. Wpajająca im absolutną wiarę w siłę Imperatora oraz wręcz niezłomną wolę. Chociaż Szturmowcom brakuje umiejętności infiltracji czy finezji nie są to zadania do których są przeznaczani. Te zwykle zlecane są przez inkwizycję Officio Assassinorium.

Officio Assasinorium – Tajna organizacja Imperialna trenujących zabójców, którzy spełnią praktycznie każdy rozkaz swych przełożonych. Wspaniale wyszkoleni, wyposażeni i niezłomni są idealną bronią przeciwko wysoko postawionym i niedostępnym celom.

Imperialni Rycerze – ogromne dwunożne maszyny bitewne, które przypominają pomniejszone wersje Imperialnych Tytanów. Piloci sterujący nimi są zrzeszeni w tzw. Domach Rycerskich i zamieszkują światy Feudalne, które mogą być powiązane sojuszem zarówno z Imperium jak i Adeptus Mechanicus. Są to potężne jednostki wyposażone w ogromne bronie zarówno do walki wręcz - Żniwiarz Łańcuchowy, Pięść Energetyczna, jak i do walki dystansowej - Działo Gatlinga Mściciel, Działo Bitewne oraz potężna Osłonę Jonową, zdolną wytrzymać długotrwały ostrzał. Mało co jest w stanie pokonać ich w starciu jeden na jeden, czasem nawet pomniejsze Tytany padają ich łupem. Jest ich niewielu, gdyż żeby zostać pilotem Rycerza trzeba przejść bardzo niebezpieczny rytuał połączenia z duchem maszyny i poprzednich pilotów, natomiast zbudowanie Rycerza jest bardzo długie i kosztowne. Istnieją także piloci niezrzeszeni tzw. Wolne Ostrza, często działający wedle własnego uznania. Imperialnych Rycerzy obowiązuje kodeks zbliżony do kodeksu rycerzy średniowiecznych, chętnie stają w obronie zagrożonych światów Imperium.

Imperialny Kult 
Zacząć należy od tego, iż w imperium nie ma ludzi nie wierzących. Mogą być tacy którzy wierzą mniej, wierzyć w demony lub chaotyczne potęgi, jednak wszyscy w Imperium wierzą w jakąś formę bóstwa. Jest to jeden z postulatów wielkiej krucjaty Imperatora, który nigdy nie został wykonany. W ostateczności wielki sen Imperatora o przywróceniu wiary w technologię oraz porzuceniu wszelkich zabobonów i wyższych bytów został przez ludzkość zapomniany. Kult Imperialny nie jest jednak zunifikowaną religią poza może tym iż główną jego istotą jest wiara w Imperatora. Na niektórych planetach ludzie wierzą iż, Imperator znajduje się w każdej gwieździe na niebie, inni uważają go za jakiś dominujący aspekt natury planety na której żyją, w końcu są ci którzy znają go pod postacią Boga Imperatora siedzącego na Złotym Tronie. Jedno jest jednak pewne. W każdej z tych religii jest tylko jeden bóg, wyznawać panteon bogów jest ponad wszystko największą z herezji.

Kult Imperialny jest wysoce zorganizowany w całej galaktyce i nawet na mniej zaawansowanych technologicznie planetach mogą znajdować się kościoły oraz kaplice poświęcone Imperatorowi. Kościoły i katedry różnią się od siebie wyglądem w zależności od planety. W gęsto zaludnionych miastach ulach mogą one zajmować cały pokład, tak jak dzieje się to w Ulu Primus na planecie Armageddon najwyższy taras jest cały zajęty przez przepiękna katedrę ciągnącą się kilometr w powietrze. Zaś na samym szczycie znajduje się statua Imperatora spoglądającego na swych poddanych czujnym okiem. Na innych planetach na przykład na mroźnej Ferrus wszystkie katedry znajdują się w podziemnych kompleksach. Oczywiście we wszechświecie znajdują się miejsca w których wiara w Imperatora przyćmiewa wszystko. Te światy zwane są Ołtarzami ze względu na ilość katedr, kościołów oraz ciał świętych znajdujących się na danej planecie. Pielgrzymi ciągną do danego miejsca całymi rzeszami, aby chociaż przez chwilę poczuć, iż są naprawdę blisko swego boga.

Światy Ołtarze mogą być wielkimi religijnymi kompleksami, cmentarzami jak na przykład planeta Granithor, gdzie bogaci wydają fortuny, aby przenieść tam szczątki swych przodków. Zwykle przenoszeni są tylko ludzie niezwykle zasłużeni, którzy polegli ku chwale Imperatora. Są także Światy Kardynalne, które przyciągają kolejne miliony pielgrzymów, będąc twierdzami Imperialnego Kultu. Te planety praktycznie w pełni zarządzane są przez Ecclesiarchy oraz wysokich urzędników tej organizacji, odpowiedzialnych za duchową oraz cielesną czystość wyznawców. Ecclesiarchy utrzymuje i promuje kult w całej galaktyce, a gdzie to możliwe próbuje sankcjonować wiarę w Imperatora często dokładnie sprawdzając czy wierzenia nie są jakąś dziką herezją.

Ecclesiarchia opiekuje się duszami obywateli imperium, dzieląc się na okręgi, które dzielą się na miliony parafii i ośrodków. Niektóre, z nich są skoncentrowane wokół jednej planety, inne jakiegoś świętego miejsca lub lokalnego miejsca kultu. Każda parafia jest zarządzana przez Kaznodzieję, który obserwuje zachowania oraz czystość duszy swych podopiecznych. Jest to ich odpowiedzialność aby zapewnić bezpieczeństwo oraz wyplewić wszelkie przejawy heretyckich kultów czy wierzeń. Wielu bardziej oddanych kaznodziei awansuje na Pontifex'a, którego autorytet i władza obejmuje kilka Parafii zarządzanych przez Kaznodziejów. Odpowiedzialności Pontifex'a są niebagatelnie większe i bardziej różnorodne niżeli Kaznodziei. Rozpościerają się od ochrony traktów pielgrzymów dla Ministorium, po typowanie kolejnych świętych dla wiecznego ludzkiego Imperium. Kapłani zwani Spowiednikami są głosem kościoła Ecclesiarchy, roznoszą swój głos daleko nawołując do prawości, ubóstwa oraz ciągłego wystawiania się na próby w imię Imperatora. Spowiednicy nie są przywiązani do jednego miejsca, a raczej podróżują z jednej planety na drugą niosąc słowo jedynej właściwej wiary. Pod czarem Spowiedników każde miasto może zapłonąć kiedy religijny tłum podniesie pochodnie w świętym gniewie.

Religia Imperialna nie jest niezwykle radosną, wręcz przeciwnie od stworzenia Ecclesiarchy 3000 lat po osadzenia Imperatora na złotym tronie Imperium stało się miejscem, gdzie jedynym sposobem na oddanie czci swemu bogu jest cierpienie i wieczne stawianie sobie nowych celów i prób. Kapłani są niezwykle wymagający i religijni, a ich zindoktrynowane umysły nie widzą innej drogi. W Imperium nie ma niewinnych są tylko poziomy winy. Dlatego pamiętajcie, iż postacie są albo wierzące, albo mniej wierzące jednak osobiste preferencje zawsze są na drugim miejscu w porównaniu do społeczeństwa, w którym religia założyła wszystkim klapki na oczy, a ci którzy je zdjęli nazywani są heretykami i paleni na jednym z milionów stosów.

Kult Mechanicus 
Technologia i jej tajemnice zarządzane są przez wyznawców Boga Maszyn, Kapłanów maszyn Kultu Mechanicus. Wierzą oni, że maszyny mają w sobie życie tak samo jak każda istota, posiadają duszę wydaną im przez Boga Maszyn zarządzającego zasadami wszechświata. Im starsza jest maszyneria, którą zajmuje się Kapłan Maszyn tym większa jest odpowiedzialność. Dlatego właśnie zakapturzeni wyznawcy Boga Maszyn, spędzają nad niektórymi elementami i maszynami całe godziny przeprowadzając tajemne rytuały zanim nawet aktywują dane urządzenie.

Stare i skomplikowane maszyny dostają od Kapłanów taki sam status jaki Ecclesiarchy dałoby jednemu ze swych głównych świętych albo niezwykle ważnej katedrze. Jest to spowodowane głównie tym, że nawet kapłani maszyn nie wiedzą jak odtworzyć wiele z tych urządzeń. Spowite legendami i mitami maszyny pochodzą rzekomo z mrocznych wieków Technologii, a część z nich poczyniła gigantyczne szkody w Imperium ludzkim. Mówi się nawet o broni potrafiącej niszczyć całe galaktyki w przeciągu krótkiej chwili. Pomiędzy największymi osiągnięciami kapłanów maszyn plasują się gigantyczne Krążowniki Imperialnej Marynarki oraz super ciężkie Tytany będące szczytem hierarchii maszyn bojowych. Jednak Kapłani Maszyn tworzą także usprawnienia dla bardziej standardowych tworów, jak chociażby Karabin Laserowy czy pancerz imperialnej gwardii. Czołgi, maszyny kroczące i amunicja leżą w zasięgu Kapłanów Maszyn, zaopatrujących wiecznie nienasyconą maszynę wojenną Imperium.

Wielu Kapłanów Maszyn wprowadza w swoje ciało liczne modyfikacje cybernetyczne, tak aby być bliżej swojego boga. W Kulcie Maszyn wyróżniają się dwa odłamy. Jeden z nich wierzy, że Imperator jest Omnissiahem lub Deusem Mechanicusem - czyli żywym awatarem Boga Maszyn na ziemi. Drugi odłam uważa, że Omnissaha jeszcze nie przybył. Imperialna Inkwizycja jednak zawsze ma Kapłanów Maszyn pod czujnym okiem, i jeżeli tylko dojrzy jakiekolwiek elementy technologicznej herezji, to jest prawie pewne, iż Kapłan spłonie szybciej, niż zdąży wezwać swego Mesjasza.

Imperialne Terytorium 
Terytorium Imperium definiowane jest przez zasięg Astronomicanu, który w aktualnym momencie ma zasięg dokładnie 51.000 lat świetlnych. W takim wypadku Imperium jest sferą w centrum której leży święta Terra z systemu Sol. Pomimo olbrzymiego zasięgu Imperium, wolni agenci, tacy jak na przykład Handlarze Międzygwiezdni czy też imperialne agencje w postaci inkwizycji i Ecclesiarchy stale współpracują, w celu jak najdalszego poszerzania granic Imperium. Zasięg obejmujący miliony planet powoduje, że władza w Imperium wymaga silnej centralizacji.

Imperium poza znanymi światami zawiera w sobie niezliczone ilości światów, których nikt nie zbadał i bardzo często nigdy nie zbada. Cały departament Adeptus Administratum, jest poświęcony katalogowaniu światów znajdujących się w zasięgu Astronomicanu. Z tego powodu granice imperium cały czas się poszerzają poprzez odkrycia, podboje czy kolonizacje. Inne planety są jednak tracone na rzecz obcych, ataki piratów, najazdy orków, Exterminaturs czy nawet pojawienie się dziury w Osnowie odgradzającej ludzi od świata demonów.

Imperium ludzkie dzieli galaktykę na pięć obszarów administracyjnych zwanych Segmentae Majoris. W skład tych segmentów wchodzą:
 Segmentum Solar – galaktyczne centrum Imperium
 Segmentum Pacificus – zachodnia część galaktyki
 Segmentum Obscurus – region galaktyki na północ od świętej Terry. Potężnie ufortyfikowany, patrolowany przez liczne statki Marynarki Imperialnej i Imperialną Gwardie sektor w którym znajduje się niesławne oko Terroru. Wielkie rozdarcie w Osnowie gdzie Immaterium łączy się bezpośrednio z realnym światem.
 Segmentum Tempestus – południowa część galaktyki
 Segmentum Ultima – największa prowincja ulokowana na wschód od świętej Terry. Sięga ona najdalej, często poza zasięg Astronomicanu.

Każdy sektor zarządzany jest przez Gubernatora Segmentu lub Komandora segmentu jeśli jest to potężnie militarna cześć. Wszystkie planety zaś zarządzane są przez Gubernatorów Planetarnych. Wszyscy z nich z drobnymi wyjątkami są częścią szlachetnych rodzin Imperium.

Podróżowanie w Imperium 
Międzyplanetarna podróż w imperium jest raczej rzadka i niebezpieczna. Większość mieszkańców nigdy nie słyszy ogłuszającego odgłosu silników, czy zniewalającego opadania kapsuł szturmowych. Większość z nich nie zazna głuchej ciszy występującej w pustce kosmosu. Biorąc pod uwagę rozmiar Imperium jest to praktycznie niemożliwe, aby przebyć całą jego długość w czasie danym przeciętnemu mieszkańcu Imperium. Koloniści, pielgrzymi czy uchodźcy spędzają często wiele generacji zanim dotrą do celu.

Podróż w prędkości nadświetlnej – wykorzystywana przez większość statków do poruszania się między układami planetarnymi, pomimo tego iż jest tak wielka, że przekracza ludzkie wyobrażenie, jest ona niczym w porównaniu do rozmiarów galaktyki. Dlatego osoby, które podróżują bez napędów nadświetlnych skazują swoje rodziny i bliskich na długie, ciche lata w przestrzeni kosmicznej, zanim dotrą do planety w stronę której wyruszyli. Przeciętny imperialny obywatel nigdy nie podróżuje poza swoją planetę. Nawet jeśli planeta posiada dużą bazę promów podróżnych, mieszkaniec będzie wolał pozostać na planecie swego urodzenia niżeli, ruszyć na nieznaną mu ziemię. Gdzie ludzie są dziwni, jedzenie inne, zaś flora i fauna wydaje się kompletnie obca. Dodatkowym problemem jest pseudo sztuczna inteligencja- duchy maszyn. Wiele statków podróżnych jest niezwykle stara i nawet wszelkie zabiegi Kapłanów Maszyn nie dają rady uspokoić ducha maszyny, który da upust swej furii chociażby pozbywając się całego zapasu powietrza, albo otwierając luk bagażowy lub pasażerski. Światy, które nadal potrafią produkować statki kosmiczne z napędem nadświetlnym strzegą sekretu z wielką zaciekłością. Imperialna marynarka, inkwizycja czy innego typu Adepta mają znacznie większy dostęp do statków wysokiej klasy.

Podróże przez Osnowę – Aby przemieszczać się przez gigantyczne przestrzenie Drogi Mlecznej w niezwykle szybkim tempie trzeba podróżować poza granicami świata realnego, poprzez Osnowę. Żeby podróżować przez Osnowę konieczne jest posiadane Nawigatora - specjalnego psionika, który jest w stanie rozeznać się w drogach znajdujących się w niezwykle pogmatwanym wymiarze Osnowy. Do tego statek musi być wyposażony w Pola Gellara - pola ochronne, bowiem podróż przez Spacznię (inna nazwa Osnowy) jest niezwykle niebezpieczna ze względu na czające się tam Demony Chaosu i inne istoty zdolne do wtargnięcia na statek. Żeby wykonać skok przez Osnowę statek koniecznie musi posiadać Silnik Osnowiański. Podróż przez Osnowę może mieć dziwne, a nawet tragiczne skutki - okręt zanurzający się w Spacznię może wyłonić się z niej w zupełnie innym miejscu w galaktyce, setki lat później lub wcześniej, albo w ogóle z niej nie wyjść. Załoga natomiast może ulec zgubnemu wpływowi Osnowy i ulec mutacjom, albo przejść na stronę Chaosu.

Warhammer 40.000